Iława – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim
 Iława – wieś w woj. opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa
 Iława – obecnie dzielnica Szprotawy, dawniej osada w ziemi lubuskiej* Iława – dawna gromada
 Pruska Iława, niem. Preußisch Eylau, miasto -  obecnie Bagrationowsk w obwodzie kaliningradzkim

Zobacz też 
 Iłowa – miejscowości w województwie lubuskim
 Ilava – miasto na słowacji
 Jezioro Iławskie, Iławki, Iławka
 Piława